Dit is een lijst van planetoïden 2801-2900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (2801) Huygens || 1935 SU1 || 28 september 1935 || H. van Gent
|-
| (2802) Weisell || 1939 BU || 19 januari 1939 || Y. Väisälä
|-
| (2803) Vilho || 1940 WG || 29 november 1940 || L. Oterma
|-
| (2804) Yrjö || 1941 HF || 19 april 1941 || L. Oterma
|-
| (2805) Kalle || 1941 UM || 15 oktober 1941 || L. Oterma
|-
| (2806) Graz || 1953 GG || 7 april 1953 || K. Reinmuth
|-
| (2807) Karl Marx || 1969 TH6 || 15 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (2808) Belgrano || 1976 HS || 23 april 1976 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2809) Vernadskij || 1978 QW2 || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2810) Lev Tolstoj || 1978 RU5 || 13 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2811) Střemchoví || 1980 JA || 10 mei 1980 || A. Mrkos
|-
| (2812) Scaltriti || 1981 FN || 30 maart 1981 || E. Bowell
|-
| (2813) Zappalà || 1981 WZ || 24 november 1981 || E. Bowell
|-
| (2814) Vieira || 1982 FA3 || 18 maart 1982 || H. Debehogne
|-
| (2815) Soma || 1982 RL || 15 september 1982 || E. Bowell
|-
| (2816) Pien || 1982 SO || 22 september 1982 || E. Bowell
|-
| (2817) Perec || 1982 UJ || 17 oktober 1982 || E. Bowell
|-
| (2818) Juvenalis || 2580 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2819) Ensor || 1933 UR || 20 oktober 1933 || E. Delporte
|-
| (2820) Iisalmi || 1942 RU || 8 september 1942 || Y. Väisälä
|-
| (2821) Slávka || 1978 SQ || 24 september 1978 || Z. Vávrová
|-
| (2822) Sacajawea || 1980 EG || 14 maart 1980 || E. Bowell
|-
| (2823) van der Laan || 2010 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2824) Franke || 1934 CZ || 4 februari 1934 || K. Reinmuth
|-
| (2825) Crosby || 1938 SD1 || 19 september 1938 || C. Jackson
|-
| (2826) Ahti || 1939 UJ || 18 oktober 1939 || Y. Väisälä
|-
| (2827) Vellamo || 1942 CC || 11 februari 1942 || L. Oterma
|-
| (2828) Iku-Turso || 1942 DL || 18 februari 1942 || L. Oterma
|-
| (2829) Bobhope || 1948 PK || 9 augustus 1948 || E. L. Johnson
|-
| (2830) Greenwich || 1980 GA || 14 april 1980 || E. Bowell
|-
| (2831) Stevin || 1930 SZ || 17 september 1930 || H. van Gent
|-
| (2832) Lada || 1975 EC1 || 6 maart 1975 || N. S. Chernykh
|-
| (2833) Radishchev || 1978 PC4 || 9 augustus 1978 || L. I. Chernykh, N. S. Chernykh
|-
| (2834) Christy Carol || 1980 TB4 || 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (2835) Ryoma || 1982 WF || 20 november 1982 || T. Seki
|-
| (2836) Sobolev || 1978 YQ || 22 december 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2837) Griboedov || 1971 TJ2 || 13 oktober 1971 || L. I. Chernykh
|-
| (2838) Takase || 1971 UM1 || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (2839) Annette || 1929 TP || 5 oktober 1929 || C. W. Tombaugh
|-
| (2840) Kallavesi || 1941 UP || 15 oktober 1941 || L. Oterma
|-
| (2841) Puijo || 1943 DM || 26 februari 1943 || L. Oterma
|-
| (2842) Unsöld || 1950 OD || 25 juli 1950 || Universiteit van Indiana
|-
| (2843) Yeti || 1975 XQ || 7 december 1975 || P. Wild
|-
| (2844) Hess || 1981 JP || 3 mei 1981 || E. Bowell
|-
| (2845) Franklinken || 1981 OF || 26 juli 1981 || E. Bowell
|-
| (2846) Ylppö || 1942 CJ || 12 februari 1942 || L. Oterma
|-
| (2847) Parvati || 1959 CC1 || 1 februari 1959 || LONEOS
|-
| (2848) ASP || 1959 VF || 8 november 1959 || Universiteit van Indiana
|-
| (2849) Shklovskij || 1976 GN3 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2850) Mozhaiskij || 1978 TM7 || 2 oktober 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2851) Harbin || 1978 UQ2 || 30 oktober 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2852) Declercq || 1981 QU2 || 23 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (2853) Harvill || 1963 RG || 14 september 1963 || Universiteit van Indiana
|-
| (2854) Rawson || 1964 JE || 6 mei 1964 || D. McLeish
|-
| (2855) Bastian || 1931 TB2 || 10 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (2856) Röser || 1933 GB || 14 april 1933 || K. Reinmuth
|-
| (2857) NOT || 1942 DA || 17 februari 1942 || L. Oterma
|-
| (2858) Carlosporter || 1975 XB || 1 december 1975 || C. Torres, S. Barros
|-
| (2859) Paganini || 1978 RW1 || 5 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2860) Pasacentennium || 1978 TA || 8 oktober 1978 || E. F. Helin
|-
| (2861) Lambrecht || 1981 VL2 || 3 november 1981 || F. Börngen, K. Kirsch
|-
| (2862) Vavilov || 1977 JP || 15 mei 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2863) Ben Mayer || 1981 QG2 || 30 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (2864) Soderblom || 1983 AZ || 12 januari 1983 || B. A. Skiff
|-
| (2865) Laurel || 1935 OK || 31 juli 1935 || C. Jackson
|-
| (2866) Hardy || 1961 TA || 7 oktober 1961 || S. J. Arend
|-
| (2867) Šteins || 1969 VC || 4 november 1969 || N. S. Chernykh
|-
| (2868) Upupa || 1972 UA || 30 oktober 1972 || P. Wild
|-
| (2869) Nepryadva || 1980 RM2 || 7 september 1980 || N. S. Chernykh
|-
| (2870) Haupt || 1981 LD || 4 juni 1981 || E. Bowell
|-
| (2871) Schober || 1981 QC2 || 30 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (2872) Gentelec || 1981 RU || 5 september 1981 || Oak Ridge Observatory
|-
| (2873) Binzel || 1982 FR || 28 maart 1982 || E. Bowell
|-
| (2874) Jim Young || 1982 TH || 13 oktober 1982 || E. Bowell
|-
| (2875) Lagerkvist || 1983 CL || 11 februari 1983 || E. Bowell
|-
| (2876) Aeschylus || 6558 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2877) Likhachev || 1969 TR2 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (2878) Panacea || 1980 RX || 7 september 1980 || E. Bowell
|-
| (2879) Shimizu || 1932 CB1 || 14 februari 1932 || K. Reinmuth
|-
| (2880) Nihondaira || 1983 CA || 8 februari 1983 || T. Seki
|-
| (2881) Meiden || 1983 AA1 || 12 januari 1983 || B. A. Skiff
|-
| (2882) Tedesco || 1981 OG || 26 juli 1981 || E. Bowell
|-
| (2883) Barabashov || 1978 RG6 || 13 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2884) Reddish || 1981 ES22 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (2885) Palva || 1939 TC || 7 oktober 1939 || Y. Väisälä
|-
| (2886) Tinkaping || 1965 YG || 20 december 1965 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2887) Krinov || 1977 QD5 || 22 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2888) Hodgson || 1982 TO || 13 oktober 1982 || E. Bowell
|-
| (2889) Brno || 1981 WT1 || 17 november 1981 || A. Mrkos
|-
| (2890) Vilyujsk || 1978 SY7 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2891) McGetchin || 1980 MD || 18 juni 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (2892) Filipenko || 1983 AX2 || 13 januari 1983 || L. G. Karachkina
|-
| (2893) Peiroos || 1975 QD || 30 augustus 1975 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2894) Kakhovka || 1978 SH5 || 27 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (2895) Memnon || 1981 AE1 || 10 januari 1981 || N. G. Thomas
|-
| (2896) Preiss || 1931 RN || 15 september 1931 || K. Reinmuth
|-
| (2897) Ole Römer || 1932 CK || 5 februari 1932 || K. Reinmuth
|-
| (2898) Neuvo || 1938 DN || 20 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (2899) Runrun Shaw || 1964 TR2 || 8 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2900) Luboš Perek || 1972 AR || 14 januari 1972 || L. Kohoutek|}

Planetoïdenlijsten